Just Because I'm a Woman kan avse:

Just Because I'm a Woman (album 1968) – ett album av Dolly Parton
Just Because I'm a Woman: Songs of Dolly Parton – ett Dolly Parton-tributalbum 2003